Erich Erichsen er navnet på flere personer:

 Erich Erichsen (handelsmand) (1752-1837) – dansk handelsmand og skibsreder
 Erich Erichsen (forfatter) (1870-1941) – dansk forfatter (Erich Anton Erichsen)